

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, Harriot est une exoplanète orbitant autour de l'étoile 55 Cancri.

Anthroponyme

Prénom 
Harriot est un prénom féminin, notamment porté par :
 Harriot Eaton Stanton Blatch (1856-1940), une écrivaine américaine, l'un des leaders des suffragettes ;
 Harriot Kezia Hunt (1805-1875), une femme médecin et militante américaine des droits des femmes.

Patronyme 
 Thomas Harriot (1560-1621) est un mathématicien et astronome anglais.